IOC steht als Abkürzung für:

 Immediate or Cancel, eine Option im Wertpapierhandel, siehe Orderzusatz #Weitere Orderzusätze
 Indian Oil Corporation, indische Ölgesellschaft
 Indicator of compromise, ein Indiz in der IT-Forensik
 Initial Operating Capability, Status eines (meist militärischen) Projekts
 Intergovernmental Oceanographic Commission, eine Kommission der UNESCO
 International Olympic Committee, siehe Internationales Olympisches Komitee
 International Ornithological Committee, Vorläufergesellschaft der International Ornithologists’ Union
 Iron Ore Company of Canada, kanadisches Bergbauunternehmen

IoC steht als Abkürzung für:
 Inversion of Control, Steuerungsumkehr

Abkürzung